Pendleton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Pendleton County (Kentucky)
Pendleton County (West Virginia)